Elva puede referirse a:

Elva, personaje de la saga El legado, de Christopher Paolini.
Elva Hsiao,  cantante taiwanesa.
Elva, marca británica de automóviles.
Elva,  localidad de Estonia, en el Condado de Tartu.
Elva, localidad de Italia en el Piamonte.